Коварубијас има више значења:

 Коварубијас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Коварубијас, Гасолинера (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коварубијас (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику